Irmãs Barbosa (Edna e Dinah) é uma dupla sertaneja brasileira. A dupla é formada pelas irmãs Edna Barbosa e Dinah Barbosa.

Discografia
Discografia:
Morena Bonita (2015)
É Por Você (2000)
Paixão Danada (1997)
Querer e Perder (1992)
Grita Coração (1988)
Coração Apaixonado (1986)
Flor Morena (1985)
As Pioneiras (1983)

Ligações externas
YouTube
Facebook

Duplas sertanejas